Wendehammer steht für:

 Wendehammer, siehe Wendeanlage (Straße)
 Wendehammer (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2022)
 Tatort: Wendehammer, Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2016)